

Sigle 
 Università Kore di Enna – università italiana

Altro 
  – persona che "riceve" una tecnica, nelle arti marziali giapponesi
  – negli anime e manga, personaggio passivo di una coppia